Die 60. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 26. April bis 3. Mai 2015 in Suzhou in der Volksrepublik China statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Alle Goldmedaillen wurden von chinesischen Teilnehmern gewonnen: In den Einzeln siegte Ma Long bei den Herren und Ding Ning bei den Damen, die Doppel gingen an Xu Xin/Zhang Jike bei den Herren und Liu Shiwen/Zhu Yuling bei den Damen, das Mixed holten Xu Xin und die Südkoreanerin Yang Ha-eun. Timo Boll und Patrick Franziska erreichten im Einzel das Viertelfinale.

Modus 
In den Einzelwettbewerben starteten die 64 Damen und Herren automatisch im Hauptfeld, die in der ITTF-Weltrangliste vom April 2015 oben standen. Weitere 64 Plätze des Hauptfeldes wurden von den übrigen Gemeldeten in einer Qualifikation ausgespielt.

Analog starteten die Doppel- und Mixedwettbewerbe im Hauptfeld mit 64 Paaren, wobei 32 gesetzt sind und weitere 32 sich qualifizieren mussten.

Die Doppel- und Mixedwettbewerbe wurden in der Qualifikationsrunde im Modus drei Gewinnsätze gespielt. Ansonsten wurde ausschließlich über vier Gewinnsätze gespielt (Einzel sowie Doppel und Mixed in der Hauptrunde). Zudem waren wieder Doppelpartner aus verschiedenen Nationen zugelassen, was beispielsweise die deutsch-chinesische Doppelkombination Timo Boll/Ma Long ermöglichte. Diese gemischt-nationalen Paarungen waren beim ITTF-Kongress 2000 abgeschafft worden.

Medaillenspiegel

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed-Doppel

Annual General Meeting 
Beim Annual General Meeting (AGM) während der WM schlug der Tischtennisverband Brasiliens für die Zukunft die Verkürzung der Sätze auf vier (statt elf) vor. Dieser Antrag wurde abgelehnt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Nachberichte in Zeitschrift tischtennis 2015/5 Seite 8–25

2015
Tischtennisveranstaltung 2015
Weltmeisterschaft 2015
Sportveranstaltung in Suzhou (Jiangsu)